Список видів мурашок Великої Британії включає всі види мурашок (родина Formicidae, ряд Hymenoptera), що мешкають у Великій Британії. Список складається з біномів (назв, що складаються з двох слів, які є поєднаннями назви роду і назви виду) і зазначених поруч з ними іменем вченого, що вперше описав цей таксон та роки, в якому це сталося.

Всього на території країни виявлено 60 видів мурашок з урахуванням інвазивних і інтродукованих (у списку позначені зірочкою *).

Список

Ponerinae 

 
  *

Dolichoderinae 
  *
 
  
  *

Formicinae 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 *
 
 
 
 
 
 *
 *

Myrmicinae 

 
 *
 
 
  *
  *
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
 *

Посилання 
 Bolton, B. and C. A. Collingwood. Hymenoptera, family Formicidae. Handbooks for the Identification of British Insects 1975. 6:1-34.
 Collingwood, C. A. 1971. A synopsis of the Formicidae of north Europe. «Entomologist». 104: 150—176.
 Donisthorpe, H. 1927. British ants, their life history and classification (2nd edn.). — London. — 436 pp.
 Skinner, G. J. & Allen, G. W. 1996. The Naturalists' Handbooks. 24 : Ants. — Slough, England : Richmond isbn 0 85546 305 8

Списки:Велика Британія
Фауна Великої Британії
Комахи Європи
Списки перетинчастокрилих
Мурашки